

Patronyme 

 Edmund Neupert (1842–1888), pianiste et compositeur norvégien..
 Uwe Neupert (1957-), lutteur est-allemand spécialiste de la lutte libre.

Autres 
 Neupert, manufacture allemande d'instruments à clavier.
 L'effet Neupert, un effet en astronomie en rayons X.